Ричард Вудвилл (Вудвиль) (; ок. 1405 — ) — 1-й барон Риверс с 1448, 1-й граф Риверс с 1466, английский военачальник, рыцарь Ордена Подвязки, сын сира Ричарда Вудвилла из Грэфтона и Джоан Биттлсгейт. Отец королевы Елизаветы Вудвилл.

Биография 
Ричард родился около 1405 года в Мейдстоуне (графство Кент). Его отец, сир Ричард Вудвилл из Грэфтона, служил гофмейстером у Джона Ланкастера, герцога Бедфорда, регента Англии при малолетнем короле Генрихе VI. Благодаря этому в 1426 году Ричарда лично посвятил в рыцари король Генрих VI. В 1429 году он стал капитаном, участвовал в битвах во Франции. В одной из них в 1435 году некоторое время попал в плен. В 1435—1436 годах Ричард находился в армии, которой командовал Уильям де ла Поль, 4-й граф Саффолк.

В период между 6 февраля 1436 и 23 марта 1437 Ричард тайно женился на вдове герцога Бедфорда Жакетте (Якобине) Люксембургской. Когда о браке стало известно, Ричарду пришлось выплатить королю большую сумму в качестве штрафа.

В 1439 году Ричард воевал в составе армии, которой командовали Джон Бофорт, 3-й граф Сомерсет, и Джон Тальбот, 1-й граф Шрусбери. В составе этой армии он участвовал в битве при Мо.

Позже Ричард вернулся в Англию, где в 1440 году принял участие в рыцарском турнире, который проводился в Вестминстере.

В 1441 году Ричард в составе армии, которой командовал герцог Ричард Йоркский, отправился во Францию. Там он участвовал в захвате Понтуаза.

В 1448 году для Ричарда был создан титул барона Риверса, а в 1450 он стал рыцарем Ордена Подвязки. В том же году Ричард принял участие в подавлении восстания Джека Кейда.

В 1451—1455 годах Ричард занимал пост лейтенанта Кале, а в 1459—1460 годах был лордом-смотрителем Пяти портов и констеблем Дувра.

В разгоревшейся в Англии войны Алой и Белой розы Ричард первоначально сохранил верность королю Генриху VI. 23 марта 1461 году Ричард участвовал в битвы при Таутоне, в которой Ланкастеры потерпели сокрушительное поражение. После этого Ричард перешёл на сторону Йорков и присягнул герцогу Йоркскому Эдуарду, коронованному королевской короной под именем Эдуарда IV.

После того, как в 1464 году король Эдуард IV женился на Елизавете, старшей дочери Ричарда, он стал пользоваться значительным влиянием и был осыпан королевскими милостями. В 1466 году Ричард был пожалован титулом графа Риверса и назначен верховным казначеем Англии, а в 1467 году получил ещё и должность верховного констебля Англии.

Возвышение Вудвилей не очень нравилось другим баронам. Одним из недовольных был бывший союзник Эдуарда Ричард Невилл, граф Уорик, который перешёл на сторону Ланкастеров после того, как узнал о королевском браке. Его сторонники в 1468 году разграбили владения Ричарда Вудвила. 26 июля 1469 года армия Ричарда Невилла разбила йоркистскую армию в битве при Эджкот Муре, после чего в Чипстоу захватила Ричарда Вудвила с одним из его сыновей — Джоном. Оба были доставлены в Кенилуорт (графство Уорикшир) и там после короткого показательного процесса обезглавлены.

От брака с Жакеттой Ричард оставил многочисленных детей. Титулы и владения унаследовал старший из выживших сыновей Энтони.

Брак и дети 
Жена: с 6 февраля 1436/23 марта 1437 Жакетта (Якобина) Люксембургская (около 1416/1417 — 30 мая 1472), дочь Пьера I, графа де Бриенн, де Конверсано и де Сен-Поль, и Маргариты де Бо, вдова Джона Ланкастера, герцога Бедфорда. Дети:

 Елизавета (ок. 1437 1492) — дважды была замужем: в первом браке — за сэром Джоном Греем из Гроуби, от которого родила двоих сыновей; вторым браком — за королём Эдуардом IV, от которого родила 10 детей (7 дочерей и 3 сыновей), среди которых были король и королева-консорт Англии;
 Льюис (ок. 1438 — в младенчестве)
 Анна (ок. 1438/1439 1489) — дважды была замужем: в первом браке — за Уильямом Буршье, виконтом Буршье, от которого родила сына и двух дочерей; вторым браком — за Джорджем Греем, наследником графа Кента, от которого родила сына Ричарда;
 Энтони (ок. 1440 1483) — граф Риверс; был дважды женат: первым браком — на Элизабет Скейлз, баронессе Скейлз; вторым браком — на Мэри Фитц-Льюис; законных детей не имел, однако имел внебрачную дочь Маргарет Вудвилл;
 Джон (ок. 1445 1469) — был женат на Кэтрин Невилл, вдовствующей герцогине Норфолк; детей не имел;
 Жакетта (1445—1509) — была замужем за Джоном ле Стрейнджем, бароном Стрейнджем из Нокина, от которого родила дочь Джоан;
 Лайонел (около 1446—1484) — епископ Солсбери;
 Элеанор (умерла ок. 1512) — была замужем за сэром Энтони Греем;
 Маргарет (ок. 1450 1490/1491) — была замужем за Томасом Фицаланом, графом Арундел, от которого родила четверых детей (2 сына и 2 дочери);
 Марта (умерла ок. 1500) — была замужем за сэром Джоном Бромли;
 Ричард (1453—1491) — граф Риверс; не женат, детей не имел;
 Эдвард (1454/1458 1488) — лорд Скейлз; не женат, детей не имел;
 Мария (ок. 1456 1481) — была замужем за Уильямом Гербертом, графом Пембруком, от которого родила дочь Элизабет;
 Кэтрин (ок. 1458 1497) — была трижды замужем: в первом браке — за Генри Стаффордом, герцогом Бекингемом, от которого родила пятерых детей (3 сына, 2 дочери); во втором браке — за Джаспером Тюдором, графом Пембруком, герцогом Бедфордом; в третьем браке — за сэром Ричардом Уингфилдом.

В культуре 
Ричард Вудвилл стал героем романов Филиппы Грегори «Хозяйка дома Риверсов» и «Белая королева». Он действует в сериале «Белая королева»(2013, роль Ричарда исполнил Роберт Пью).

Генеалогия 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Ричард Вудвилл, 1-й граф Риверс
Деятели Столетней войны
Участники битвы при Таутоне
 2 01
Лорды-казначеи
Лорды Верховные констебли Англии
Обезглавленные в Англии
Лорды-смотрители Пяти портов
 2 01
Казнённые при Йорках
Бароны Англии XV века
Графы Англии XV века